Belgiens landslag i innebandy kan betyda:

Belgiens damlandslag i innebandy
Belgiens herrlandslag i innebandy